Østrigs Grand Prix er et Formel 1-løb arrangeret af Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Det blev kørt i 1964, 1970–1987 og 1997–2003. Fra 2014 vendte grand prix'et tilbage til Formel 1-kalenderen.

Det østrigske Grand Prix har været afholdt på to forskellige steder i Zeltweg-området ved byen Spielberg i det sydøstlige Østrig. Det første løb blev afholdt på Zeltweg Air Base, inden den permanente racerbane Österreichring blev bygget i 1969, og det første løb blev kørt i 1970. Over tre forskellige perioder er grand prix'et blevet afholdt her, afbrudt af ombygninger eller skiftende ejerskab af anlægget. Banen har siden 2014 heddet Red Bull Ring.

Historie

Zeltweg Air Base 

Et løb som ikke officielt var en del af Formel 1-mesterskabet, blev kørt i 1963 på en racerbane på Zeltweg Air Base, med australske Jack Brabham som vinder. Det første mesterskabsløb fandt sted det følgende år, hvor italienske Lorenzo Bandini vandt sit eneste Formel 1-løb. Selve løbet blev anset som en succes, men banen blev skønnet for farlig, da den var smal og meget ujævn, og tilskuerene klagede over dårligt udsyn. FIA fjernede efterfølgende løbet fra F1 kalenderen, indtil en rigtig motorbane blev opført i området.

Vindere af Østrigs Grand Prix 
Løbet i 1963, markeret med rødt, var ikke en del af mesterskabet.

Referencer

Eksterne henvisninger